Bowerbank steht für:
Bowerbank (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
James Scott Bowerbank (1797–1877), britischer Paläontologe und Naturforscher